Gironella steht für:

 Gironella, eine spanische Stadt

Gironella ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Gironella (1929–1999), mexikanischer Maler
 José María Gironella (1917–2003), spanischer Schriftsteller
 Pere Gussinyé i Gironella (1890–1980), spanischer Maler